Ephoron är ett släkte av dagsländor. Ephoron ingår i familjen Polymitarcyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Ephoron